Buchwieser est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1789-1828), soprano et actrice allemande
Martin Buchwieser (né en 1989), joueur allemand de hockey sur glace
Susi Buchwieser, coureuse cycliste allemande

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand